Dominic Inglot e Franko Škugor erano i detentori del titolo, ma Škugor ha deciso di partecipare al concomitante torneo di Stoccarda. Inglot ha fatto coppia con Austin Krajicek, vincendo il titolo battendo in finale Marcus Daniell e Wesley Koolhof per 6-4, 4-6, [10-4].

Teste di serie

  Łukasz Kubot /  Marcelo Melo (quarti di finale)
  Raven Klaasen /  Michael Venus (quarti di finale)

  Jamie Murray /  Neal Skupski (quarti di finale)
  Rajeev Ram /  Joe Salisbury (quarti di finale)

Riserve 

  Andreas Seppi /  João Sousa (primo turno)

Wildcard 

  Thiemo de Bakker /  David Pel (primo turno)

  Lleyton Hewitt /  Jordan Thompson (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Libéma Open 2019